Le Grand Prix moto d'Australie 2015 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2015. 

La compétition s'est déroulée du 16 au  sur le Circuit de Phillip Island.

C'est la  du Grand Prix moto d'Australie.

Résultats

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes et références 

Grand Prix moto d'Australie
Sport en Australie en 2015
Sport en octobre 2015
Australie